Niculești (Buzău megye)
 Niculești (Dâmbovița megye)
 Niculești (Fehér megye)